

Cinema 
 Kes – film di Ken Loach del 1969

Codici 
 KES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kelsey (Canada)
 kes – codice ISO 639-3 della lingua kugbo
 KES – codice ISO 3166-2:MA di Kelaat Sraghna (Marocco)
 KES – codice valutario ISO 4217 dello Scellino keniota, valuta del Kenya

Fantascienza 
 Kes - specie aliena immaginaria dell'universo di Star Trek
 Kes – personaggio immaginario dell'universo di Star Trek

Geografia 
 Kes – capitale del distretto del basso sicomoro dell'Alto Egitto